Kjølø ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Kjølø (* 2001), norwegischer Fußballspieler
 Mike Kjølø (* 1971), norwegischer Fußballspieler